Neodymiodid ist der Name mehrerer Verbindungen der chemischen Elemente Neodym und Iod:

 Neodym(II)-iodid, NdI2
 Neodym(III)-iodid, NdI3